Arthur Meille – calciatore italiano
 Jean Pierre Meille – pastore protestante italiano